IV liga polska w piłce nożnej – czwarty poziom rozgrywkowy w Polsce w sezonie 1972/1973.

Ligi okręgowe

Rzeszów 

 Do niższej klasy rozgrywkowej zostały zdegradowane dwie ostatnie drużyny.

Przypisy 

Czwarty poziom rozgrywek piłkarskich w Polsce
1972 w piłce nożnej
1973 w piłce nożnej
1972 w polskim sporcie
1973 w polskim sporcie